

Prénom

Patronyme 

 Alberto Radi (1919-1989), rameur d'aviron italien ;
 Abdelwahed Radi (1935-), homme politique marocain ;
 Abdeslam Radi (1929-2000), athlète marocain ;
  (1982-), footballeur israélien ;
 Omar Radi (1986-), journaliste marocain.

Acronyme 
 Rasanbleman pou Diyite Ayiti (Association haïtienne)

Homonymie de patronyme
Homonymie d'acronyme
Acronyme